Portishead — второй альбом группы Portishead, выпущенный в 1997 году на лейбле GO! Beat.

Список композиций 
Все композиции написаны в соавторстве Джеффом Бэрроу, Бет Гиббонс и Эдрианом Атли, за исключением отмеченных.

Участники записи 
Portishead
 Бет Гиббонс — вокал
 Эдриан Атли — бас-гитара (2, 4, 5, 7, 9), гитара (1, 2, 4, 5, 7-10), синтезатор (4, 6), фортепиано (9, 11)
 Джефф Бэрроу — барабаны (4, 5, 9)
Приглашённые музыканты
 C.Deamer — барабаны (1, 3, 6, 8, 11)
 J.Cornick — тромбон (7)
 A.Hague, B.Waghorn, J.Cornick — горны (2)
 S.Cooper — скрипка (4)
 S.Atkins — бэк-вокал (1, 11)
 J.Baggot — фортепиано (10), орган (11)

Примечания

Ссылки 
 Portishead на Discogs

Альбомы 1997 года
Portishead
Альбомы стиля трип-хоп